Sirkka steht für

 den finnischen Ort Sirkka
 den finnischen weiblichen Vornamen Sirkka; Namensträgerinnen sind:
 Sirkka Ausiku (* 1964), namibische Politikerin
 Sirkka-Liisa Hahmo (* 1941), finnische Fennistin und Finnougristin
 Sirkka Norrlund (1943–2022), finnische Leichtathletin 
 Sirkka Polkunen (1927–2014), finnische Skilangläuferin
 Sirkka Turkka (1939–2021), finnische Dichterin